Csehország
 Domanín, település a Hodoníni járásban
 Domanín, település a Jindřichův Hradec-i járásban
 Lengyelország
 Domanin, település Kępno megyében a Nagy-lengyelországi vajdaságban
 Domanin, település Koło megyében a Nagy-lengyelországi vajdaságban